Язово — название населённых пунктов:

Россия 
 Язово — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Язово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Язово — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Язово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Язово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Сербия 
 Язово — село в автономном крае Воеводина.